L'Open de Slovaquie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier IVb, se dispute à Bratislava du 23 au .

Dája Bedáňová remporte le simple dames. En finale, elle bat Miriam Oremans, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karina Habšudová et Daniela Hantuchová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bratislava
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Slovaquie
Sport en Slovaquie en 2000
Tennis en octobre 2000